Arno Tausch (1951) – politologo austriaco
 Karl Franz Tausch (1922-2008) – militare tedesco